Коретица може бити:

 Горња Коретица, насеље у општини Глоговац, КиМ, Република Србија
 Доња Коретица, насеље у општини Глоговац, КиМ, Република Србија